Chuck je americká přezdívka pro osoby jménem Charles.

 Chuck Berry – americký hudebník
 Chuck Burgi –  americký bubeník
 Chuck Comeau – Kanadští bubeníc
 Chuck Garric – americký rockový baskytarista
 Chuck Hagel – americký politik, bývalý ministr obrany
 Chuck Huber – americký herec
 Chuck Jones – americký animátor, scenárista, producent a režisér
 Chuck Liddell – americký bojový umělec
 Chuck Norris – americký bojový umělec a herec
 Chuck Palahniuk – americký autor
 Chuck Palumbo – profesionální americký wrestler
 Chuck Schuldiner – americký hudebník
 Chuck Taylor – americký basketbalista
 Chuck Todd – americký žurnalista a autor
 Chuck Yeager – americký testovací pilot
 Chuck Samsinak – americký fotograf

Fiktivní postavy 

 Chuck Bartowski, hlavní postava televizního seriálu Chuck
 Chuck Bass, jedna z hlavních postav televizního seriálu Super drbna
 Charlotte "Chuck" Charles, jedna z hlavních postav televizního seriálu Pushing Daisies
 Chuck Vance, jedna z hlavních postav televizního seriálu Zoufalé manželky

Další použití 

 Chuck (seriál) – americký televizní seriál
 Chuck E. Cheese's – řetězec restaurací
 Chuck Rock – videohra
 ChucK – programovací jazyk pro počítačovou hudbu
 Chuck steak – druh steaku

Hudební album
 Chuck (album, Sum 41) – hudební album Sum 41
 Chuck (album, Chuck Berry) – hudební album Chucka Berryho

Související články 
 Chucky

Mužská jména